Kelley se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Darcy B. Kelley
 W.A. Kelley